Алекса́ндр Константи́нович Башкале́нко (; род. 16 мая, 1961, Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР) — украинский предприниматель, политик и государственный деятель.

Директор компании «Экопрод» (2001—2010). Депутат Волынского областного совета. Член депутатской группы «Новая Волынь». Первый заместитель председателя (2010−2014) и председатель (2014) Волынской областной государственной администрации. Глава Волынской областной организации Оппозиционного блока с 2014 года.

Биография

Первые годы 
Александр Башкаленко родился 16 мая 1961 года в Махачкале в военной семье. Окончил Рижское Краснознамённое военно-политическое училище имени маршала С. Бирюзова по специальности военный инженер-электрик. Позднее получил квалификацию юриста в научно-учебном центре Волынского национального университета имени Леси Украинки.

Служба в вооружённых силах 
В 1979 году стал курсантом Рижского Краснознамённого военно-политического училища имени маршала С. Бирюзова. Работал начальником отделения (1984—1986), заместителем командира группы — старшим инженером (1986—1987), командиром группы (1987—1991), начальником штаба- заместителем командира дивизиона (1991—1992).

С распадом Советского Союза уволился из ВС без пенсии, продолжать службу в Вооруженных Силах Украины не стал.

Предпринимательская деятельность 
В 1992 году оставил военную службу и занялся предпринимательской деятельностью. С 1992 года по 1997 год руководил малым предприятием «Лита», с 1997 года по 2001 год — руководил ООО «Стиль-плюс». В 2001 году возглавил компанию «Экопрод», которой руководил до 2010 года, пока не перешел на государственную службу. В октябре 2008 года вступил в Партию регионов.

На государственной службе 
В марте 2010 года был назначен первым заместителем председателя Волынской областной государственной администрации. В 2012 году был избран депутатом Волынского областного совета по многомандатному избирательному округу по избирательному списку Партии регионов. Является членом постоянной комиссии областного совета по вопросам бюджета, финансов и ценовой политики. Входит в областном совете в депутатскую группу «Новая Волынь». 5 февраля 2014 года, после отставки Губернатора Волыни Бориса Климчука и главы областного совета Владимира Войтовича получил назначение на пост председателя Волынской областной государственной администрации.

19 февраля 2014 года обратился с видеообращением к жителям области «сохранять покой и не участвовать в насилиях».

19 февраля 2014 года в Волынской областной администрации был захвачен сторонниками Евромайдана, облит водой и прикован наручниками на сцене луцкого майдана. От него требовали подписать заявление об отставке.

22 февраля 2014 г. подал заявление об увольнении с поста председателя ОГА.

Организаторы издевательств над Башкаленко — Гузь, Козюра, Данилюк, Бондарь, утверждают что «ни в каких подвалах» Башкаленко они не держали.

2 марта 2014 года был снят с должности председателя Волынской областной государственной администрации.

Примечания

См. также 
 Самооборона Майдана
 Правый сектор
 Обострение противостояния на Украине (февраль 2014 года)

Ссылки 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Председатели Волынской областной государственной администрации
Депутаты Волынского областного совета
Члены Партии регионов Украины
Члены партии «Оппозиционный блок»
Члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»
Выпускники Рижского высшего военно-политического училища имени Маршала Советского Союза С. С. Бирюзова
Выпускники Волынского национального университета имени Леси Украинки